Аналипсис (Аналипси — «Вознесение Господне») — греческий топоним. Может означать:

 Аналипсис (Астипалея) — деревня на Астипалее.
  — деревня в сообществе Левадия.
  — деревня в сообществе .
  — деревня в сообществе Херсонисос на Крите.
  — деревня в сообществе .
  — деревня в сообществе .
 Аналипсис (Ласитион) — деревня на Крите.
  — деревня в сообществе .
  — деревня в общине Месини.
  — деревня в сообществе .
  — деревня в общине Лангадас.
 Аналипси (Трикала) — деревня в сообществе .
  — деревня в сообществе Аминдеон.
  — деревня в сообществе .
  — деревня в общине Термон.